Cal Rovira (Calafell), casa al Baix Penedès
 Cal Rovira (Cercs), casa al Berguedà
 Cal Rovira (el Pla del Penedès), casa a l'Alt Penedès
 Cal Rovira (Sagàs), masia al Berguedà
 Cal Rovira (Torrelavit), casa de Torrelavit (Alt Penedès)
 Cal Rovira o Cal Pelut Vell, al Prat de Llobregat (Baix Llobregat).